Електра може да се односи на:

 Електра из грчке митологије
 Електра (Плејада)
 Електра (Тексас)
 Електра (ТВ филм) из 1993. године
 Електра (филм из 2005) из 2005. године
 Електра (опера)